Lourdes Gourriel – giocatore di baseball cubano 
 Yuliesky Gourriel Castillo – giocatore di baseball cubano
 Lourdes Yunielki Gourriel Castillo Jr. – giocatore di baseball cubano